Movimiento social puede referirse a:

 Movimiento social, grupo de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones socio-políticas que tiene como finalidad principal el cambio social.

 Movimiento Social Republicano, partido político de extrema derecha de España.

 Movimiento Social Italiano, partido político italiano de ideología neofascista o post-fascista.

 Movimiento Social Llama Tricolor, partido político italiano, que proveniente de una escisión del Movimiento Social Italiano.